Kawamori ist der Familienname folgender Personen:

 Kawamori Yoshizō (1902–2000), japanischer Literaturkritiker
 Yūma Kawamori (* 1993), japanischer Fußballspieler